

Famiglie 
 Arici – nobile famiglia bresciana

Persone 
 Beyza Arıcı – pallavolista turca
 Cesare Arici – poeta italiano
 Graziano Arici – fotografo italiano